Jeneffe (Luik), een deelgemeente van Donceel in de Belgische provincie Luik.
Jeneffe (Namen), een deelgemeente van Havelange in de Belgische provincie Namen.